Palaeacarus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Trägårdh 1932. Palaeacarus ingår i familjen Palaeacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Palaeacarus